Dol má více významů:
 Dol – lokalita v obci Máslovice v okrese Praha-východ, kde sídlí Výzkumný ústav včelařský
 Dol (Postira) – lokalita v obci Postira ve Splitsko-dalmatské župě v Chorvatsku
 Důl (Sedlice) – varianta názvu vesnice Důl v obci Sedlice v okrese Strakonice
 Dol (Středozem) – fiktivní město v díle J. R. R. Tolkiena
 Dol-de-Bretagne – město ve Francii v departmentu Ille-et-Vilaine
 Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe (D-O-L) – připravovaný projekt mezinárodní vodní cesty.

Související články 
 Důl (rozcestník)